Wigand est un prénom et un patronyme d'origine germanique notamment porté par :

Prénom 
Par ordre chronologique
 Wigand de Marbourg (), chroniqueur allemand ;
  (1457–1522), chroniqueur allemand ;
  (1460–1519), théologien allemand ;
  (1929–2014), sociologue allemand.

Patronyme 
Par ordre alphabétique
 Albert Wigand (1821–1886), botaniste allemand ;
  (1882–1932), météorologue allemand ;
  (1890–1978), dessinateur et peintre allemand ;
 Alexandre Wigand (1880–19??), footballeur belge ;
  (1606–1674), prêtre et théologien allemand ;
  (1906–1983), criminel de guerre nazi ;
  (1887–1966), homme politique allemand ;
 Jeffrey Wigand (né en 1942), personnalité américaine de la lutte contre le tabac ;
 Johann Wigand (vers 1523-1587), théologien allemand ;
  (1769–1817), obstétricien germano-balte ;
  (1795–1870), libraire, éditeur et homme politique allemand ;
  (1786–1866), avocat et historien du droit allemand.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand
Homonymie de patronyme germanique

en:Wigand